Ucar (district in Azerbeidzjan), een district in Azerbeidzjan
 Ucar (plaats in Azerbeidzjan), de hoofdstad van dit district
 Ucar (Spanje), een gemeente in Spanje